Taquaritinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquaritinga do Norte (ort), Pernambuco, 
 Taquaritinga (ort), São Paulo, 
 Taquaritinga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar